Charles Sumner Neer ist der Name folgender Personen:

* Charles Sumner Neer, I, amerikanischer Chirurg
 Charles Sumner Neer, II (1917–2011), amerikanischer Chirurg und Orthopäde